Os Pamphili (muitas vezes grafado Pamphilj) são uma das famílias papais profundamente enraizadas na Igreja Católica Romana, na política romana e italiana dos séculos XVI e XVII.

Mais tarde, a linhagem da família Pamphili se fundiu com as linhagens familiares Doria e Landi para formar a linhagem familiar Doria-Pamphili-Landi.

História da família 
O sobrenome Pamphili originou-se em Gubbio e passou para Roma, sob o pontificado do papa Inocêncio VIII (1484-1492).
O auge do poder dos Pamphili veio com a eleição de Giovanni Battista Pamphili como Papa Inocêncio X, que reinou entre 1644 e 1655. Tal como o reinado de seu predecessor, o papa Urbano VIII (da família Barberini, igualmente papal), o domínio de Inocêncio X foi repleto de exemplos de nepotismo.

Os seguintes membros da família foram criados cardeais:
Camillo Pamphili (1644), filho de Olimpia Maidalchini, cunhada e conselheira próxima do Papa. Mais tarde, renunciou ao seu cardinalato para se casar com Olimpia Aldobrandini, viúva de Paolo Borghese.
Francesco Maidalchini (1647), sobrinho de Olimpia Maidalchini.
Camillo Astalli (1650 como Camillo Astalli-Pamphili), um primo de Olimpia Maidalchini que o Papa havia adotado como um cardeal-sobrinho. Mais tarde, foi privado deste título, devido à sua suposta deslealdade para Inocêncio X.
Benedetto Pamphili, filho de Camillo Pamphili e Olimpia Aldobrandini, criado cardeal por Inocêncio XI em 1681.

Como outras famílias nobres italianas, os Pamphili compraram propriedades (palazzo ou "palácios" e outras propriedades) e criaram auto-intitulados principados. Os membros da família regularmente tinham títulos régios concedidos a eles por patriarcas ou matriarcas da família. Olimpia Maidalchini, recebeu o título honorífico de Princesa de San Martino, efetivamente transformando o pequeno enclave de San Marino em um principado em seu próprio direito. Depois que deixou o cardinalato para se casar, Camillo Pamphili recebeu os títulos Príncipe de San Martino e Príncipe de Valmontone (ele comprou a comuna italiana de Valmontone em 1634 da família Barberini).

Árvore genealógica 
Árvore da família Pamphili (1574-1760):

Guerras de Castro 
Entre 1639 e 1649, os Pamphili combateram nas Guerras de Castro ao lado dos Barberini contra os duques de Parma da Dinastia Farnésio que controlavam Castro e suas áreas vizinhas. O conflito se alastrou primeiramente sob o Papa Urbano VIII Barberini e mais tarde sob o Papa Inocêncio X Pamphili.

O papa Urbano VIII morreu em 1644 apenas dois meses depois que um acordo de paz foi assinado entre as famílias papais e duques. O papa Inocêncio X foi eleito para substituí-lo. Inocêncio começou a investigar as finanças relacionadas com o conflito que haviam sido administradas pelos Barberini. Vários membros da família Barberini foram forçados ao exílio, mas posteriormente reconciliaram-se com o papado e com os Pamphili pelo casamento de Maffeo Barberini (filho do exilado Taddeo Barberini) e Olimpia Giustiniani, uma sobrinha do papa Inocêncio X.

Sob as ordens de Inocêncio X, Castro foi arrasada em 2 de setembro de 1649 por tropas do Exército Papal e jamais foi reconstruída.